Nowy cmentarz żydowski w Kcyni
 Stary cmentarz żydowski w Kcyni